Milétoszi Eubulidész (Kr. e. 4. század) görög szónok
 Eubulidész (Kr. e. 3. század) görög szobrász